La route nationale 108 peut désigner à la fois :
 Route nationale 108 en France métropolitaine
 Route nationale 108 en Slovénie

Voir aussi